Зубри́цький — українське прізвище. Відомі носії:

 Зубрицький Анатолій Федорович (1920—2005, Одеса) — український радянський футболіст, воротар, згодом футбольний тренер.
 Зубрицький Денис Іванович (1777—1862, Львів) — український історик, етнограф, архівіст.
 Зубрицький Діонісій (1895—1949, Пряшів) — український літературознавець, письменник, художник.
 Зубрицький Михайло Іванович (1856—1919) — український етнограф, фольклорист, історик.
 Зубрицький Никодим (помер 1724) — гравер, рисувальник, ієромонах.
 Зубрицький Володимир Степанович (1904—1998) — відомий в історії цирку вундеркінд

Українські прізвища